Cantagalo Esporte Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 27 de julho de 1947.

História 
Inativo hoje como time profissional, o Cantagalo Esporte Clube, das cores vermelha e branca, debuta no profissionalismo a partir do Campeonato Estadual da Terceira Divisão de Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, em 1987, ficando em último lugar em sua chave ao término da primeira fase.

Em 1988, chega à semifinal da competição, ao perder para o União Nacional Futebol Clube, que foi o campeão invicto daquele certame, cujo título foi dividido com o América Futebol Clube (TR).

Em 1989, fica apenas em sétimo lugar na sua chave, sendo eliminado na primeira fase. Após essa experiência, o clube se retirou dos campeonatos de âmbito profissional, participando apenas de competições entre Ligas Municipais ou especificamente para clubes sem atividade profissional no momento, como a Super Copa Noroeste.

Títulos 
 2011 - Campeonato Municipal de Futebol Máster;
 2011 - II Taça Carmo Cidade Bela (pré-mirim e mirim);

Estatísticas

Participações

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil
Clubes brasileiros de futebol

Clubes de futebol de Cantagalo (Rio de Janeiro)
Clubes de futebol fundados em 1947
Fundações no Rio de Janeiro em 1947